3 miejscowości w Polsce: 
 Strzegów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Strzelin 
 Strzegów – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Gubin 
 Strzegów – wieś w woj. opolskim, w pow. brzeskim, w gminie Grodków

Zobacz też: Strzegowo